Cara a Cara (jogo) - um jogo de tabuleiro lançado em 1986 pela empresa Estrela, baseado no jogo Guess Who?, criado em 1979
Cara a Cara (programa de televisão) - de Marília Gabriela
Cara a Cara (telenovela)

Desambiguação